Ла-Игера () может означать:

 Ла-Игера (Кордова), коммуна провинции Кордова, Аргентина
 Лас-Игерас, муниципалитет департамента Рио-Куарто, провинция Кордова, Аргентина
 Аэропорт Лас-Игерас
 Ла-Игера (Катамарка), деревня в департаменте Паклин, провинция Катамарка, Аргентина
 Ла-Игера (Боливия), деревня в провинции Вальегранде, департамент Санта-Крус, Боливия
 Ла-Игера (Чили), коммуна провинции Эльки, регион Кокимбо, Чили
 Ла-Игера (Сеговия), деревня в провинции Сеговия, Кастилия и Леон, Испания
 Игера-де-Архона, муниципалитет провинции Хаэн, Андалусия, Испания